Fikcyjne postacie ze stworzonej przez J.R.R. Tolkiena mitologii Śródziemia:

 Faramir – człowiek, syn Denethora II, namiestnika Gondoru; bohater Władcy pierścieni
 Faramir – człowiek, syn Ondohera, króla Gondoru
 Faramir I – hobbit, syn Peregrina Tuka